Ryan Button (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canado-allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de  des Bruins de Boston lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2009. Il évolue depuis la saison 2007-2008 avec les Raiders de Prince Albert de la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||CAC d'Edmonton ||AMHL ||28 ||2 ||6 ||8 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||58 ||0 ||8 ||8 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||70 ||5 ||32 ||37 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||67 ||6 ||27 ||33 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||44 ||3 ||20 ||23 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||25 ||2 ||10 ||12 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Bruins de Providence ||LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Bruins de Providence || LAH || 28||0 ||2 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Royals de Reading || ECHL || 30|| 1|| 5||6 || 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Bruins de Providence || LAH || 25||0 ||0 ||0 ||15 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2012-2013 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2013-2014 || Stars du Texas || LAH || 26||3 ||0 ||3 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 33|| 7|| 16|| 23|| 24|| 1||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 || Iserlohn Roosters || DEL || 49|| 6||15 ||21 || 40||7 || 0|| 0|| 0||8
|-
|2015-2016 || Iserlohn Roosters || DEL || 52 || 6 || 23 || 29 || 38 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Iserlohn Roosters || DEL || 49 || 4 || 18 || 22 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || EHC Munich || DEL || 51||6||10||16||20||15||0||4||4||16
|-
|2018-2019 || EHC Munich || DEL || 48 || 3 ||14 ||17 ||18 || 18 ||0 ||2 ||2 || 24
|-
|2019-2020 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL || 34 || 2 || 13 || 15 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL || 22 || 1 || 8 || 9 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Edmonton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du EHC Munich
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams